Виймси — топоним, может означать:
 Виймси — волость в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Виймси — полуостров на берегу Балтийского моря.
 Виймси — посёлок в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Вимс (Виймси) — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония.

См. также 
 ВИМС